La sisena edició de la Copa d'Or de la CONCACAF, es va realitzar del 18 de gener al 2 de febrer del 2002, de la mateixa manera que l'edició anterior hi van participar 12 seleccions nacionals, però només amb dos convidats. El torneig el va guanyar Estats Units

Participants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (convidat)
  (convidat)

Primera fase

Grup A

Grup B

Grup C

Grup D

Segona fase 

Copa d'Or de la CONCACAF
Competicions futbolístiques del 2002
Competicions futbolístiques als Estats Units